Canton Appenzello Interno, cantone della Svizzera
Canton Appenzello Esterno, cantone della Svizzera
Appenzello, capitale del Canton Appenzello Interno
Appenzeller, tipo di formaggio della Svizzera orientale
Amaro appenzeller, tipo di amaro della Svizzera orientale